Піріта — річка Естонії.
 Піріта — район міста Таллінн.
 Піріта — мікрорайон міста Таллінн.
 Піріта — село у Румунії.
 Піріта — село у Молдові.